Europejski Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Janusz Wojciechowski.

Europejscy Komisarze
Rolnictwo w Unii Europejskiej